Molekulska formula -{C30H52O4}- se može odnositi na:

 Panaksatriol
 Protopanaksatriol